Steingrund heißen
 Kamienna (Bystrzyca Kłodzka), Ort in Polen
 Kamieńsk (Jedlina-Zdrój), Stadtteil von Jedlina-Zdrój, Polen
 Steingrund (Helgoland), eine Sandbank in der Nordsee
 eine Ortsbezeichnung in der Lüneburger Heide
 Kamenné (Skorošice), Wüstung in Tschechien

Siehe auch:
 Steingrundsee